Termin proteinska metiltransferaza II ima više značenja.
 Histon-lizin N-metiltransferaza
 Protein-glutamat O-metiltransferaza